

Geografia
 Livingstone – città dello Zambia, capoluogo dell'omonimo distretto
 Cascate Livingstone – cascate sul fiume Congo, a cavallo tra Repubblica del Congo e Repubblica Democratica del Congo

Persone
 David Livingstone – esploratore britannico
 Doug Livingstone – allenatore di calcio e calciatore scozzese
 George Livingstone – allenatore di calcio e calciatore scozzese
 Ian Livingstone – autore di giochi e imprenditore britannico
 Ken Livingstone – politico britannico
 Ron Livingstone – cestista statunitense
 Sergio Livingstone – calciatore cileno